Gunenotophorus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Buchholz 1869. Gunenotophorus ingår i familjen Notodelphyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Gunenotophorus